Personen:
Chris Ryan (*1961), Brits schrijver 
Cornelius Ryan (1920-1974),  Iers-Amerikaans journalist en schrijver
Meg Ryan (*1961), Amerikaanse filmactrice
Paul Ryan (1948-1992), Brits zanger en liedjesschrijver
Tony Ryan (1936-2007), Iers filantroop en ondernemer
Mathew Ryan (1992-heden), Australische keeper

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Ryan (Iowa)
Ryan (Oklahoma)

Anders
Ryan Aeronautical, een vliegtuigbouwer
Ryanair, een luchtvaartmaatschappij